Grigoriu ist der Familienname folgender Personen:

 George Grigoriu (1927–1999), rumänischer Komponist, Musiker und Songwriter
 Iulian Grigoriu (* 1965), rumänischer Schriftsteller
 Patrick Grigoriu (* 1991), rumänischer Tennisspieler
 Simina Grigoriu (* 1981), kanadische DJ und Musikproduzentin
 Theodor Grigoriu (* 1926), rumänischer Komponist und Musiker